Miguel Ángel López (atleta)
 Miguel Ángel López (ciclista)
 Miguel Ángel López (futebolista)
 Miguel Ángel López (voleibolista)

Desambiguação